Agna –  comune italiano della provincia di Padova
 Agna –  frazione di Corniglio, nella provincia di Parma
 Agna –  torrente della Toscana